Co-Manager steht für:

 Co-Manager (Betriebsrat), ein Betriebsrat mit erweiterten Mitbestimmungsrechten
 Co-Manager (Kapitalmarkt), der Mitführer eines Konsortiums